Гу́сли (значения):
 Гусли — музыкальный инструмент.

Топоним 
 Гусли — хутор в Мантуровском районе Курской области.
 Гусли — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Гусли — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.

В литературе 
 «Гусли» — популярный сборник гимнов евангельских христиан.
 «Гусли» («Гюзла») — произведение Проспера Мериме.
 Гусля — персонаж книг о Незнайке, музыкант: получил имя в честь музыкального инструмента.

См. также 
 Гусли-самогуды
 Гусла
 Гусль